Бран може да се односи на:

 Бран (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бран (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бран (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Бран (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Бран (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Бран (замак), замак у Румунији
 Бран (Јаши), је насеље је у Румунији у округу Јаши у општини Голајешти
 Бран (Брашов), је насеље је у Румунији у округу Брашов у општини Бран
 Бран (Верона), је насеље у Италији у округу Верона, региону Венето
 ФК Бран, је норвешки фудбалски клуб из Бергена
 Бран Мутимировић, српски кнежевић из 9. века